Unadilla (Georgia)
 Unadilla (Nebraska)
 Unadilla (New York)
 Unadilla (geslacht), een geslacht van vlinders